Le  Grand Prix moto de Malaisie 2022 est la dix-neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto de Malaisie s'est déroulée du  au  sur le circuit international de Sepang.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Malaisie
Sport en octobre 2022
Malaisie